Riser (motorfiets) - Accessoire voor motorfietsen om het stuur hoger te zetten
 Riser (theater) - podiumdeel
 Riser (computer) - uitbreidingskaart